Концерт для фортепиано с оркестром № 1
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (Барток) 
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (Бетховен) 
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (Брамс)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (Гласс)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (Лист) 
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (Прокофьев)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (Рахманинов)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (Сен-Санс)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (Чайковский) 
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (Шопен)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (Шостакович)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (Щедрин)